

Scienza 
 Rombo – in geometria, è il nome di una specifica figura piana
 Rombo – in zoologia, è il nome di un pesce

Musica 
 Rombo – strumento musicale, noto anche come bullroarer
 Rombo – EP del 2008 del musicista house italiano The Bloody Beetroots

Geografia 
 Rombo – città della Tanzania, capoluogo del distretto di Rombo
 Rombo – gruppo etnico della Tanzania, appartenente alla più vasta etnia Chaga
 Rombo – nome con cui ci si potrebbe riferire al passo del Rombo

Altro 
 Rombo – può essere un sinonimo di losanga
 Rombo – può essere un sinonimo di 4-3-1-2, un modulo di gioco nel calcio
 Rombo – rivista settimanale di sport motoristici, pubblicata dal 1981 al 2001